Grupp E i världsmästerskapet i fotboll för damer 2023 spelas mellan den 22 juli och 1 augusti 2023. Gruppen består av , ,  och playoff-A-vinnaren. De två bästa lagen går vidare till åttondelsfinal.

Tabell

Matcher

USA mot Vietnam

{{Resultat med trupp|id=USA-VIE
|nr       = 9
|bild     = 
|datum    = 22 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Eden Park
|spelplats= Auckland, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Nederländerna mot Portugal

{{Resultat med trupp|id=NED-POR
|nr       = 10
|bild     = 
|datum    = 23 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Forsyth Barr Stadium
|spelplats= Dunedin, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

USA mot Nederländerna

{{Resultat med trupp|id=USA-NED
|nr       = 23
|bild     = 
|datum    = 27 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Wellington Regional Stadium
|spelplats= Wellington, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Portugal mot Vietnam

{{Resultat med trupp|id=POR-VIE
|nr       = 24
|bild     = 
|datum    = 27 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Waikato Stadium
|spelplats= Hamilton, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Portugal mot USA

{{Resultat med trupp|id=POR-USA
|nr       = 41
|bild     = 
|datum    = 1 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Eden Park
|spelplats= Auckland, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Vietnam mot Nederländerna

{{Resultat med trupp|id=VIE-NED
|nr       = 42
|bild     = 
|datum    = 1 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Forsyth Barr Stadium
|spelplats= Dunedin, Nya Zeeland
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Källor 
 Fifa.com

Världsmästerskapet i fotboll för damer 2023